Franciaország
Saint-Thomas, település Aisne megyében
Saint-Thomas, település Haute-Garonne megyében